Die Belagerung von La Rochelle ist mehrdeutig. La Rochelle wurde mehrmals belagert:

 Belagerung von La Rochelle (1219)
 Belagerung von La Rochelle (1224)
 Belagerung von La Rochelle (1372)
 Belagerung von La Rochelle (1573)
 Belagerung von La Rochelle (1621–1622)
 Belagerung von La Rochelle (1627–1628)